

Sigle 
 Low-Noise Amplifier  – amplificatore a basso rumore
 Locked nucleic acid  – un particolare acido nucleico modificato sinteticamente
 Lega Nazionale A  – massima divisione del campionato svizzero maschile di hockey su ghiaccio
 Lega Nazionale A  – massima divisione del campionato svizzero maschile di pallacanestro

Nomi 
 Citroen LNA versione della Citroën LN, piccola vetturetta francese

Codici 
 LNA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Palm Beach County Park, West Palm Beach (Florida), Stati Uniti